Sant Fulgenci (Baix Segura), municipi valencià situat al Baix Segura
 Sant Fulgenci de Cartagena (Cartagena, ~540 - Écija, 630), religiós visigot, bisbe d'Écija i autor d'obres eclesiàstiques, germà d'Isidor i Leandre de Sevilla
 Sant Fulgenci de Ruspe (Telepta, ~468 - Ruspe, ~533), bisbe i autor eclesiàstic nord-africà